Тугаево — название населённых пунктов:

Россия 
 Тугаево — село в Буздякском районе Башкортостана.
 Тугаево — деревня в Бураевском районе Башкортостана.
 Тугаево — деревня в Гафурийском районе Башкортостана.
 Тугаево — деревня в Зеленодольском районе Татарстана.
 Тугаево — село в Комсомольском районе Чувашии.